Pattison est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Pattison (1949-), joueur de tennis rhodésien naturalisé américain ;
 Eliot Pattison (1951-), avocat international et écrivain américain, auteur de livres sur le commerce international et de romans policiers ;
 Jim Pattison (1928-), homme d'affaires canadien ;
 Jim Pattison Group, conglomérat canadien détenu entièrement par son fondateur et PDG, Jim Pattison ;
 Matthew Pattison (1986-), footballeur sud-africain.

Toponyme 

 Pattison, une ville du comté de Waller, au Texas, aux États-Unis.

Industrie
 Les Cantieri Navali Pattison (chantiers navals Pattison) de Naples étaient des établissements de construction navale qui ont fonctionné de 1864 à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme